Kvalspelet till U21-Europamästerskapet i fotboll 2021 är det kvalspel som anordnas för att avgöra vilka fjorton lag som ska få spela i U21-Europamästerskapet 2021 tillsammans med värdnationerna, Slovenien och Ungern.

Kvalspelet består av nio grupper, med sex lag i grupperna 1-8, grupp 9 består av fem lag, där gruppvinnarna kvalificerar sig för EM tillsammans med den bästa grupptvåan, de övriga åtta grupptvåorna spelar playoff om de fyra resterande platserna. Playoffet blev senare inställt på grund av coronaviruspandemin.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Grupp 9

Ranking av grupptvåor

Bästa målskyttar
Det gjordes 822 mål på 255 matcher, vilket gav ett snitt på 3,22 mål per match.

13 mål
 Eddie Nketiah

11 mål
 Odsonne Édouard

10 mål
 Dani de Wit

9 mål
 Andi Zeqiri

8 mål
 Myron Boadu
 Kaj Sierhuis

7 mål
 Luka Ivanušec
 Andreas Skov Olsen
 Lukas Nmecha
 Halil Dervişoğlu

6 mål
 Loïs Openda
 Gianluca Scamacca
 Jesper Karlsson

För en fullständig lista över målskyttar, se sektionerna i varje grupp:

Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Grupp 4
Grupp 5
Grupp 6
Grupp 7
Grupp 8
Grupp 9

Källor
 Officiell hemsida

Noter

 
Kvalspel